The Origin of Love — третий студийный альбом британского певца Мики, изданный 16 сентября 2012 года. В интервью для сайта Digital Spy Мика описал диск как «более простой поп, менее многослойный, чем предыдущий», где больше «взрослых» текстов, но сохраняются радостные, счастливые мелодии. В интервью для французского журнала Mural певец заявил, что в музыкальном плане альбом включает в себя элементы стилей групп Daft Punk и Fleetwood Mac.

Сингл 
 «Elle me dit» () — был издан 26 сентября 2011 года в качестве лид-сингла во Франции. Песня поднялась на 1 место французского хит-парада. На диске присутствует англоязычная версия «Elle me dit» — трек «Emily».
 «Celebrate» — был издан в качестве лид-сингла в англоязычных странах и странах Европы 15 июня 2012 года. В качестве приглашённого артиста в записи принял участие Фаррелл Уильямс.
 «Underwater» вышел в продажу 23 ноября 2012 года во Франции и некоторых странах Европы. Трек был использован в рекламе часов Swatch Scuba Libre Collection. Во Франции сингл показал наихудшие показатели продаж среди всех изданных синглов Мики, поэтому в Британии в качестве сингла была выпущена композиция «The Origin of Love».
 «Origin of Love» вышел 3 декабря 2012, обложка осталась такой же как у «Underwater».
 «Popular Song» был издан 21 декабря 2012; для издания в США были изменены аранжировка и текст и в качестве приглашённой вокалистки выступила Ариана Гранде (в оригинальной записи вокалисткой была ).

Список композиций

Позиции в чартах

Годовые чарты

Сертификации 

|-

Хронология издания

Примечания